«Аданаспор» () — турецкий футбольный клуб из города Адана, выступающий в Турецкой первой лиге. Основан в 1956 году. Домашние матчи проводит на стадионе New Adana Stadium, вмещающем более 33 000 зрителей. В Турецкой Суперлиге в общей сложности команда провела 22 сезона, последним из которых является сезон 2016-17. Главным достижением клуба является второе место в турецкой Суперлиге в сезоне 1980-81.

Достижения 
 Чемпионат Турции по футболу
 Вице-чемпион (1): 1980/81.

Выступления в еврокубках 

 1R — первый раунд.

Текущий состав 
По состоянию на 31 марта 2018 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Турции